Galtström kan syfta på:

 Galtströms bruk – ett järnbruk med anor från 1600-talet i Njurunda socken i Sundsvalls kommun
 Galtströmståget – en smalspårig museijärnväg vid Galtströms bruk
  Galtströms församling – en bruksförsamling vid Galtströms bruk 1680–1868
 Galtströms brukskyrka – en kyrkobyggnad i Njurunda församling som ligger inom Galtströms bruksområde i Sundsvalls kommun